Kmehlen steht für 

 Kmehlen, Ortsteil der Gemeinde Priestewitz, Landkreis Meißen, Sachsen

siehe auch
 Großkmehlen, Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Kleinkmehlen, Gemeindeteil der Gemeinde Großkmehlen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg